Магдалена Рибарикова була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Катерина Макарова.

Світлана Кузнецова виграла титул, у фіналі перемігши Курумі Нару з рахунком 6–3, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

Main Draw 
Qualifying Draw 

Citi Open, жінки, одиночний розряд
2014